Nambéguian peut désigner :
 Nambéguian, une localité située dans le département de Zitenga au Burkina Faso
 Nambéguian, une localité située dans le département de Yako au Burkina Faso

Homonymie de localités